Кубок угорської ліги 2014–2015 — 8-й розіграш Кубка угорської ліги. У змаганні брали участь 32 команди. Титул вдруге здобув Ференцварош.

Перший раунд 
Матчі були зіграні з 2 вересня до 25 листопада 2014 року.

Група А 

Результати

Група B 

Результати

Група C 

Результати

Група D 

Результати

Група E 

Результати

Група F 

Результати

Група G 

Результати

Група H 

Результати

1/8 фіналу 

| colspan="5" style="background:#fcc;"|2/9 грудня 2014

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|2/10 грудня 2014

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|3/9 грудня 2014

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|18/21 лютого 2015

|}

Чвертьфінали 

| colspan="5" style="background:#fcc;"|17 березня/21 квітня 2015

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|18 березня/22 квітня 2015

|}

Півфінали 

| colspan="5" style="background:#fcc;"|12/27 травня 2015

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|13/26 травня 2015

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок угорської ліги на soccerway 

2014–2015
2014 у футболі
2015 у футболі
2014 в угорському спорті
2015 в угорському спорті